Kutzer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kutzer (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Bernhard Kutzer (1794–1864), schlesischer Bildhauer und Maler

 Friedrich Kutzer, österreichischer Maler und Historiker
 Klaus Kutzer (* 1936), Richter am Bundesgerichtshof
 Mirja Kutzer (* 1974), deutsche römisch-katholischer Theologin
 Peter Kutzer-Salm (* 1946), österreichischer Interpret, Schauspieler und Autor
 Theodor Kutzer (1864–1948), deutscher Politiker